Dibba (in arabo: دبا) è una regione costiera affacciata sul golfo di Oman, nella parte nord-orientale della penisola arabica. Politicamente è divisa in tre territori amministratitvi separati su cui nascono tre cittadine confinati tra di loro:

Dibba al-Baya, cittadina dell'Oman. amministrativamente parte del Governatorato di Musandam.
Dibba Al-Fujairah, cittadina degli Emirati Arabi Uniti, amministrativamente parte dell'Emirato di Fujaira.
Dibba Al-Hisn, cittadina degli Emirati Arabi Uniti, amministrativamente parte dell'Emirato di Sharja.

Politica
Alessandro Di Battista, deputato del Movimento 5 Stelle.